Le district de Shanyang (山阳) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine ;
 Le xian de Shanyang (山阳) est une subdivision administrative de la province du Shaanxi en Chine.

Homonymie de toponyme